Scott Davis en David Pate wonnen de dubbelspeltitel van het tennistoernooi Australian Open 1991 door in de finale te winnen van het duo Patrick McEnroe en David Wheaton met 6-7, 7-6, 6-3, 7-5

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Externe links 
 Speelschema

Australian Open
ITF-toernooi in 1991